BKZ steht als Abkürzung für:

 Backnanger Kreiszeitung
 Baukostenzuschuss
 Bearbeitungskennzeichen, ein gebräuchliches Wort bei Behörden
 Behördenkennzahl
 Berufskennziffer, eine Kennzeichnung von Berufen bei der Bundesagentur für Arbeit
 Betriebskompetenzzentrum, Bezeichnung für die Zentrale der IT- und Kommunikationsdienste der Bundeswehr
 Bezirkskunstzentrum, Einrichtung des Rates des Bezirkes, Abteilung Kultur (DDR)
 Brandkennziffer nach VKF-Klassierung 
 Flughafen Bukoba, Tansania

BKZ